Horne McNamara egykori angol labdarúgó. Az 1904-es szezonban a Műegyetemi AFC játékosa volt.

Angol labdarúgók